Отворено првенство Аустралије у тенису 2009. или Аустралијан опен је први гренд слем турнир у сезони, који се те године одржан по 97 пут. Као и претходних година турнир је игран у другој половини јануара од 19. до 1. фебруара у Мелбурну.

Квалификације за турнир су почеле 13. јануара. Учествовала су 124 тенисера, од којих се 16 квалификовало за главни турнир.

Спиак носилаца

Резултати

Прво коло

Друго коло 

За главни турнир су се квалификовали:
{|
|
 Флавио Ћипола 
 Андреас Бек 
 Дуди Села  
 Бјерн Фау 
 Дитер Киндерман 
 Ламине Охаб 
 Бјерн Ренквист 
 Вејн Одесник  
|
<ol start="9">
 '''Себастијан де Шонак  
 '''Јевгениј Корољов 
 '''Доминик Хрбати 
 '''Флоријан Мајер  
 '''Питер Полански 
 '''Френк Дансевик   
 '''Михаел Берер 
 '''Андреа Стопини 
|}

Отворено првенство Аустралије у тенису 2009.